Влашко село може да се отнася за:

 Мартиново, село в област Монтана, България, чието име до 1935 година е Влашко село;
 Царевец, село в област Враца, България, чието име до 1936 година е Влашко село.